Thier steht für:

 Thier, Ortsteil von Wipperfürth im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Brauerei Thier, Dortmund
 Thier-Galerie, Einkaufszentrum in Dortmund

Thier ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Thier (* 1963), deutscher Rechtshistoriker
 César Thier (* 1967), brasilianischer Fußballtorhüter

 Jacques de Thier (1900–1996), belgischer Diplomat
 Josef Schlömicher-Thier (* 1954), österreichischer Landespolitiker
 Samuel O. Thier (* 1937), US-amerikanischer Mediziner
 Sandra Thier (* 1979), österreichische Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Theobald Thier (1897–1949), deutscher SS-Brigadeführer und Generalmajor
 Theodor Thier (1674–1727), Benediktiner, Reichsabt von Werden
 Willi Thier (1925–1991), deutscher Fußballschiedsrichter
 Wolfgang Thier (* 1948), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Tier (Begriffsklärung)
 Thiers